El manacorí Rafael Nadal defensava doble títol consecutiu i va reeditar el títol en una repetició de la final de l'any anterior sobre Dominic Thiem. Amb aquesta victòria va ampliar a 12 el rècord de títols aconseguits en aquest torneig i d'aquesta forma va esdevenir l'únic tennista que ha guanyat en dotze ocasions un torneig de Grand Slam, fita que compartia amb l'australiana Margaret Court a l'Open d'Austràlia.

El serbi Novak Đoković optava a mantenir tots quatre títols de Grand Slams per segona ocasió en la seva carrera, alhora que podia completar el segon Grand Slam durant la carrera, fita a la qual també optava el suís Roger Federer després de tres anys d'absència. Đoković continuaria sent el número 1 del rànquing individual independentment del resultat final.

Caps de sèrie 

  Novak Đoković (semifinals)
  Rafael Nadal (campió)
  Roger Federer (semifinals)
  Dominic Thiem (final)
  Alexander Zverev (quarts de final)
  Stéfanos Tsitsipàs (4a ronda)
  Kei Nishikori (quarts de final)
  Juan Martín del Potro (4a ronda)
  Fabio Fognini (4a ronda)
  Karén Khatxànov (quarts de final)
  Marin Čilić (2a ronda)
  Daniil Medvedev (1a ronda)
  Borna Ćorić (3a ronda)
  Gaël Monfils (4a ronda)
  Nikoloz Basilashvili (1a ronda)
  Marco Cecchinato (1a ronda)

  Diego Schwartzman (2a ronda)
  Roberto Bautista Agut (3a ronda)
  Guido Pella (2a ronda)
  Denis Shapovalov (1a ronda)
  Alex de Minaur (2a ronda)
  Lucas Pouille (2a ronda)
  Fernando Verdasco (2a ronda)
  Stan Wawrinka (quarts de final)
  Félix Auger-Aliassime (renúncia)
  Gilles Simon (2a ronda)
  David Goffin (3a ronda)
  Kyle Edmund (2a ronda)
  Matteo Berrettini (2a ronda)
  Dušan Lajović (3a ronda)
  Laslo Đere (3a ronda)
  Frances Tiafoe (1a ronda)

Quadre

Fase final

Part alta

Secció 1

Secció 2

Secció 3

Secció 4

Part baixa

Secció 5

Secció 6

Secció 7

Secció 8

Referències

Enllaços externs 
 

2019
Competicions tennístiques del 2019